Љубомир Ивановић може да се односи на:
 Љубомир Ивановић (1882—1945), сликар и графичар
 Љубомир Ивановић (пуковник) (1836—1879), пуковник и министар
 Љубомир Ивановић Геџа (1925—1980), рвач и рвачки тренер